Sanciu è un cognome di lingua sarda.

Varianti 
Sancio.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente sardo, è presente prevalentemente nel .

Potrebbe derivare dal cognome spagnolo Sánchez.

In Italia conta circa 116 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani
Cognomi sardi